Мохамед Эльсайед (; ) — египетский боксёр, призёр Олимпийских игр 2004 года и Всеафриканских игр 2003 года.

Боксёры Египта
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года